Стрелка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края. Входит в состав Благовещенского сельсовета.

География 
Деревня находится в юго-восточной части края, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Агул, на расстоянии приблизительно 22 километров (по прямой) к юго-востоку от Ирбейского, административного центра района. Абсолютная высота — 260 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18,3 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −21,1 °C (абсолютный минимум — −60 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 90 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 484 мм, из которых 367 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 170 дней.

История 
Основана в 1922 году. По данным 1926 года в деревне имелось 4 хозяйства и проживало 24 человека (11 мужчин и 13 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении входила в состав Агульского сельсовета Ирбейского района Канского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,1 %, женщины — соответственно 48,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 299 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района